BBT peut faire référence à :
 bleu de bromothymol, un indicateur coloré de pH ;
 Barbier, Bénard et Turenne, une ancienne entreprise de construction de phares ;
 , une série humoristique américaine démarrée en 2007 ;
 Le Bon, la Brute et le Truand, un film de Sergio Leone ;
 Brass Band de Thudinie, un orchestre belge ;
 , un jeu vidéo de plateformes et d'action développé par The Behemoth ;
  ;
 , en Suisse, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), un organisme remplacé en 2012 par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).